Seuil (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
Seuil (uitgeverij), een Franse uitgeverij, opgericht in 1935